Puiseaux bezeichnet:
 Puiseaux, französische Gemeinde im Département Loiret
 Puiseaux (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Loing
 Eaux-Puiseaux, französische Gemeinde im Département Aube